Давид Вишневский:
 Вишневский, Давид Кельманович (1910—1977) — украинский советский писатель и журналист, военный корреспондент.
 Вишневский, Давид Николаевич (1894—1951) — Герой Социалистического Труда, генерал-майор.